Četrti carigrajski koncil je lahko:

 Četrti koncil v Konstantinoplu (rimskokatoliški) (869–870); (priznava ga katoliška Cerkev, zavračajo pa pravoslavne Cerkve)
 Četrti koncil v Konstantinoplu (pravoslavni) (879–880); (priznavajo ga pravoslavne Cerkve, zavrača pa ga katoliška Cerkev).